Edward Dodge House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Edward Dodge House (Massachusetts), NRHP-Nr. 82001937
 Edward Dodge House (Wisconsin), NRHP-Nr. 75000074